Leimgruber est un patronyme courant en Suisse et en Allemagne.

Étymologie 
Le nom Leimgruber viendrait du moyen allemand  qui signifie argile et  qui signifie saisir et désignerait donc les personnes qui se chargeaient de ramasser l'argile dans les fonds de rivières.

Patronyme 
 Oskar Leimgruber (1886 - 1976), personnalité politique suisse, membre du Parti conservateur-catholique suisse.
 Urs Leimgruber (1952 - ), saxophoniste suisse.
 Werner Leimgruber (1934 - ), footballeur et suisse.